GCP steht als Abkürzung für:

 Gambia Congress Party, historische Partei in Gambia
 GCP Applied Technologies, ist ein US-amerikanisches Chemieunternehmen
 Google Cloud Platform, eine Reihe von Cloud Computing-Diensten von Google
 Global Carbon Project
 Global Consciousness Project, ein wissenschaftliches Experiment
 Good Clinical Practice, Regeln für die Durchführung von klinischen Studien, siehe Gute klinische Praxis
 Grand contournement de Paris, weitläufiger Straßenring um Paris
 Ground control point, Passpunkte für die Entzerrung von Luft- und Satellitenbildern
 Groupement des commandos parachutistes, Spezialeinheit der französischen Armee 

Abkürzung